Симадзаки — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Симадзаки, Нобунага (род. 1988) — японский сэйю.
 Симадзаки, Тосон (настоящее имя Харуки Симадзаки; 1872—1943) — японский поэт и писатель, представитель японского реалистического романа начала XX века.
 Симадзаки, Харука (род. 1994) — японская певица, участница идол-группы AKB48.